Слово охранник может означать:
 Рядовой сотрудник любой охранной организации (военизированная охрана, ведомственная охрана, вневедомственная охрана, частная охранная организация).
 Вахтёр
 Сторож
 Стрелок
 Тюремный надзиратель
 Телохранитель
 Часовой
 Конвоир (конвой)

Фильмы

См. также 
 Охрана